Praeaulacus — ископаемый род перепончатокрылых наездников из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в юрских ископаемых останках (Казахстан, Китай, Монголия, от 100—165 млн лет).

Описание 
Мелкие и среднего размера перепончатокрылые наездники. Длина тела 5—8 мм. Переднее крыло с ячейкой 3rm немного меньшей, чем 2rm; жилка 1-Rs более короткая, чем крыловое расстояние до птеростигмы. Первый метасомальный сегмент конический или немного вытянутый в базальной части. Яйцеклад равен примерно 2/3 от длины переднего крыла.

Классификация 
Род Praeaulacus был впервые описан по отпечаткам в 1972 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (Палеонтологический институт РАН, Москва). Включён в состав отдельного семейства .

 Praeaulacus afflatus Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus byssinus Wang et al. 2015
 Praeaulacus cephalotus Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus cubocephalus Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus daohugouensis Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus elegans Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus exquisitus Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus leptogaster Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus magnus Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus obscurus Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus obtutus Li et al. 2014
 Praeaulacus orientalis Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus patiens Rasnitsyn 2008
 Praeaulacus ramosus Rasnitsyn 1972
 Praeaulacus rectus Li et al. 2018
 Praeaulacus robustus Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus scabratus Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus sculptus Zhang and Rasnitsyn, 2008
 Praeaulacus sharteg Rasnitsyn 2008
 Praeaulacus subrhombeus
 Praeaulacus tenellus Li et al. 2014
 Praeaulacus ventricosus Rasnitsyn 1972

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp)

Praeaulacidae
Фоссилии из юрских отложений Казахстана
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии из юрских отложений Монголии
†
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным